Дедово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дедово — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Дедово — село в Пловдивской области.

Россия 
 Дедово — село в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Дедово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Дедово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Дедово — бывшее село в Красногорском районе Московской области, одно из составляющих при образовании в 1940 году города Дедовск.
 Дедово — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Дедово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Дедово — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Дедово — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Дедово — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дедово — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Дедово — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
Дедово — с 1945 по 1995 г. название села Дыйда в Береговском районе Закарпатской области.

См. также 
 Дедово-Петровичи
 Дедово-Талызино
 Дедов
 Дедовочка